Bielowo – wieś na Białorusi w obwodzie brzeskim, w rejonie kamienieckim, w sielsowiecie Dymitrowicze
 Bielowo – dawna wieś na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie miorskim, w sielsowiecie Powiacie.